Table des caractères Unicode U+10B00 à U+10B3F.

Avestique 
Utilisés pour l’écriture avestique.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Avestan, table sur le site Unicode.

010B0